Wang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bao-Cheng Wang
 Bin Wang
 Bo Wang
 Changlu Wang
 Chin-Fah Wang
 Chu Hao Wang
 Da-peng Wang
 De Yin Wang
 Ding Yue Wang
 Fa Tsuan Wang
 Guo-quan Wang
 Hong Wang
 Hai-Ying Wang
 Jun Chao Wang
 Jia-Fu Wang
 Jian-Feng Wang
 Jing-Jing Wang
 Hou-Shuai Wang
 Ke Wang
 Li-jun Wang
 Li-song Wang
 Lixia Wang
 Lin-yao Wang
 Min Wang
 Ming-Fu Wang
 Minsheng Wang
 Ping-Yuan Wang
 Qiao Wang
 Qiao-Bing Wang
 Rong-Rong Wang
 Shu-Fang Wang
 Sheng Lan Wang
 Shuang-Shuang Wang
 Shu-Xia Wang
 Shu-yong Wang
 Wen Tsai Wang
 Xing Wang
 Xin-Hua Wang
 Xue-Jian Wang
 Xiaolin Wang
 Xin-Li Wang
 Xin-Ping Wang
 Xin-Pu Wang
 Xin Yu Wang
 Yin Wang
 Yun Chang Wang
 Yin-Lun Wang
 Yi-Ping Wang
 Ying-xiang Wang
 You Zhi Wang
 Youzhi Wang
 Zhi-guo Wang
 Zhi-Jie Wang
 Zhen Wang
 Zheng Wang
 Zhi-Guo Wang
 Zheng Ping Wang
 Zong-Qing Wang
 Zheng-yong Wang